Walters-Maler, englisch Walters Painter, benannt nach Henry Walters, ist der Name zweier griechischer Vasenmaler:

* Walters-Maler (Attika), attischer Vasenmaler
 Walters-Maler (Korinth), korinthischer Vasenmaler